A Equipe eslovaca representa a Eslováquia na Fed Cup de tênis. Atualmente compete no Grupo Mundial II.

Historia 
A Eslováquia competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1994. Seus melhores resultados foi campeã em 2002, com Daniela Hantuchová, Janette Husárová e Henrieta Nagyová vencendo a Espanha na final.

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Eslovaca da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis